Wladimir Beljajew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Georgijewitsch Beljajew (* 1933), sowjetischer Fußballspieler

 Wladimir Nikolajewitsch Beljajew (* 1940), sowjetischer Gewichtheber
 Wladimir Pawlowitsch Beljajew (1907/1909–1990), sowjetischer Schriftsteller und Drehbuchautor, siehe Wolodymyr Bjeljajew

Siehe auch:
 Vladimir Beleaev (* 1955), moldawisch-rumänischer Komponist und Musikwissenschaftler